Il singolare del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nuno Marques che ha battuto in finale Eyal Ran 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Nuno Marques (Campione)
 Tomas Nydahl (semifinali)
 Eyal Ran (finale)
 Leander Paes (primo turno)

 Filippo Messori (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Gérard Solvès (secondo turno)
 Yong-Il Yoon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1996